Scharrer ist der Familienname folgender Personen:
 
 Adam Scharrer (1889–1948), deutscher Schriftsteller 
 August Scharrer (1866–1936), deutscher Dirigent und Komponist
 Berta Scharrer (* 1906 als Berta Vogel; † 1995), deutsche Endokrinologin
 Christian Scharrer (* 1969), deutscher Koch
 Eduard Scharrer (1880–1932), deutscher Unternehmer
 Ernst Scharrer (1905–1965), deutsch-amerikanischer Neuroendokrinologe
 Hans Scharrer (1892–1945), deutscher Kommunalbeamter in München
 Hans-Eckart Scharrer (* 1938), deutscher Ökonom
 Heinrich Scharrer (1828–1906), deutscher Botaniker
 Imo Scharrer (1952–2023), deutscher Missionar
 Irene Scharrer (1888–1971), britische Pianistin
 Johannes Scharrer (1785–1844), deutscher Unternehmer
 Karl Scharrer (1892–1959), österreichischer Agrikulturchemiker
 Manfred Scharrer (* 1945), deutscher Historiker und freier Autor
 Markus Scharrer (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Scharrer (1923–1977), deutscher Jugendfunktionär (FDJ) und Politiker (SED)

Siehe auch
 Scharer